Andreas Baumgartner (ur. 28 sierpnia 1981) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 2000/2001, kiedy zajął 79. miejsce w klasyfikacji generalnej.

W sezonie 2000/2001 w ramach 49. Turnieju Czterech Skoczni znalazł się w składzie na austriacką część turnieju, gdzie w kwalifikacjach do konkursu na Bergisel nie zdołał wywalczyć awansu do konkursu głównego, natomiast na skoczni im. Paula Ausserleitnera zajął 29. miejsce i zdobył jedyne w karierze punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach startował w sezonie 2001/2002.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981